Goldenweiser () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Goldenweiser (eigtl. Alexei Alexandrowitsch Goldenweiser; 1890–1979), russisch-amerikanischer Rechtsanwalt
 Emanuel A. Goldenweiser (eigtl. Emmanuil Alexandrowitsch Goldenweiser; 1883–1953), russisch-US-amerikanischer Ökonom